Een verkeersweg:
 A94 (Duitsland), zie Bundesautobahn 94
 A94 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor een van de Stone-Wall varianten